ER kan syfta på: 

 ER – en organell som kan uppta upp till 10% av eukaryota celler, se Endoplasmatiskt retikel
 ER – en grupp steroidreceptorer som binder östrogen till målceller, se Östrogenreceptorn
 ER – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Eritrea
 .er – nationell toppdomän för Eritrea
 ER – ett estniskt radiobolag, se Eesti Raadio
 ER – en amerikansk drama-TV-serie från 1994-2009, se Cityakuten

Se även 
 Er